Papar kan syfta på följande:

Papar (musikgrupp), isländsk musikgrupp
Papar (munkar), irländska eremiter på Island i förhistorisk tid